Бреттах:

 Бреттах (приток Кохера) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, речной индекс 23868. 
 Бреттах (приток Ягста) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, речной индекс 23882.